Неполодь — топоним в России:

 Неполодь — река в Калужской области.
 Неполодь — река в Орловской области.
 Неполодь — посёлок в Орловском районе Орловской области.

См. также 
 Неполоть